HMS Gotland har varit namn på två fartyg och en ubåt i svenska flottan:

, 50-kanoners linjeskepp sjösatt år 1682
, flygplanskryssare sjösatt år 1933
, ubåt sjösatt år 1995

Se även
 HMS Gotlands långresor 1935-1956
 M/S Gotland, flera handelsfartyg
 Gotland (olika betydelser), grensida